Grand Prix IMŚ na długim torze 1998

Wyniki 
5 turnieje finałowe
 4 lipca 1998 r. (sobota),  Aduard
 13 lipca 1998 r. (poniedziałek),  Marmande
 19 lipca 1998 r. (niedziela),  Abingdon
 6 września 1998 r. (niedziela),  Scheeßel
 27 września 1998 r. (niedziela),  Mühldorf

1998
1998 w long tracku
1998 w Anglii
1998 w Niemczech
1998 we Francji
1998 w Holandii